Saginaw (Michigan)
Saginaw (Missouri)
Saginaw (Texas)
Condado de Saginaw (Michigan)
Ou ainda:
Saginaw Township North
Saginaw Township South

Desambiguações de topônimos